

Astronomia 
 237164 Keelung – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Keelung – città portuale di Taiwan
 Fiume Keelung – fiume che scorre a nord di Taiwan

Altro 
 Campagna di Keelung – campagna militare durante la Guerra franco-cinese